Сезон Формулы-1 1971 года — 22-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 6 марта по 3 октября и состоял из 11 этапов.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Зачёт пилотов 
Очки зарабатывали первые шесть лучших пилотов гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте пилотов учитываются результаты 5 лучших из 6 первых гонок и 4 лучших из оставшихся 5 гонок.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 5 лучших из 6 первых гонок и 4 лучших из оставшихся 5 гонок.

События чемпионата

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Джеки Стюарт

|align="right"|62

|-
! 2
|  Ронни Петерсон

|align="right"|33

|-
! 3
|  Франсуа Север

|align="right"|26

|-
! 4
|  Жаки Икс

|align="right"|19

|-
! 5
|  Йо Зифферт

|align="right"|19

|-
! 6
|  Эмерсон Фиттипальди

|

|align="right"|16

|-
! 7
|  Клей Регаццони

|align="right"|13

|-
! 8
|  Марио Андретти

|
|

|
|

|
|align="right"|12

|-
! 9
|  Питер Гетин

|align="right"|9

|-
! 10
|  Педро Родригес

|
|
|
|
|
|
|align="right"|9

|-
! 11
|  Крис Эймон

|

|align="right"|9

|-
! 12
|  Рейне Виселль

|

|align="right"|9

|-
! 13
|  Денни Халм

|

|align="right"|9

|-
! 14
|  Тим Шенкен
|

|align="right"|5

|-
! 15
|  Хоуден Генли

|align="right"|5

|-
! 16
|  Марк Донохью
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|4

|-
! 17
|  Анри Пескароло

|align="right"|4

|-
! 18
|  Майк Хэйлвуд
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|align="right"|3

|-
! 19
|  Джон Сертис

|align="right"|3

|-
! 20
|  Рольф Штоммелен

|
|align="right"|3

|-
! 21
|  Грэм Хилл

|align="right"|2

|-
! 22
|  Жан-Пьер Бельтуаз
|

|
|
|

|align="right"|1

|-
! —
|  Джеки Оливер
|
|
|
|
|

|

|
|
|align="right"|0

|-
! —
|  Брайан Редман

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0

|-
! —
|  Ги ван Леннеп
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0

|-
! —
|  Йо Бонниер

|
|
|
|

|

|

|align="right"|0

|-
! —
|  
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0

|-
! —
|  Нанни Галли
|
|

|align="right"|0

|-
! —
|  Хельмут Марко
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0

|-
! —
|  Андреа де Адамик

|
|

|

|

|align="right"|0

|-
! —
|  Вик Элфорд
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|align="right"|0

|-
! —
|  Франсуа Мазе
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|align="right"|0

|-
! —
|  Джон Кэннон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0

|-
! —
|  
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0

|-
! —
|  Алекс Солер-Роиг

|
|
|
|
|
|
|align="right"|0

|-
! —
|  Майк Бёттлер
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0

|-
! —
|  Скип Барбер
|
|

|
|
|
|
|

|align="right"|0

|-
! —
|  

|

|
|

|
|
|
|
|
|align="right"|0

|-
! —
|  Дерек Белл
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|align="right"|0

|-
! —
|  
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0

|-
! —
|  Крис Крафт
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0

|-
! —
|  Джон Лав

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0

|-
! —
|  Джеки Преториус

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0

|-
! —
|  Дейв Уокер
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0

|-
! —
|  Макс Жан
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|align="right"|0

|-
! —
|  Ники Лауда
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"|0

|-
! —
|  Жан-Пьер Жарье
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|align="right"|0

|-
! —
|  Сильвио Мозер
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|align="right"|0

|-
! —
|  Сэм Поузи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! —
|  Питер Ревсон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com

Сезоны Формулы-1